ТЕЦ „Марица-изток 1“ може да се отнася за:
 ТЕЦ „Брикел“ (наричан по-рано ТЕЦ „Марица-изток 1“), в експлоатация от 1960 година
 ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток I“, в експлоатация от 2011 година, построена на мястото на спрени мощности на старата електроцентрала